Либенсон, Герман Абрамович — специалист в области порошковой металлургии, автор ряда справочников и учебников.
 Либенсон, Ефим Михайлович (1912 — после 1968) — полковник МГБ, следователь, участник крупных дел о «заговорах»
 Либенсон, Михаил Наумович — физик, лауреат Государственной премии 1986 года
 Либенсон, Марк Зосимович (1909—1990) — псевдоним Марк Зосимович Ланской — русский советский писатель, автор детских, сатирических, фантастических произведений, киносценариев. Член Союза писателей СССР.